Burgstall Mühlberg steht für:
Burgstall Mühlberg (Christgarten), Bayern
Burgstall Mühlberg (Eugendorf), Land Salzburg
Burgstall Mühlberg (Neustadt an der Waldnaab), Bayern
Burgstall Mühlberg (Oberösterreich)